1189 км, 1189-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1189 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Мурманская область). Код 014959.
 1189 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Калининградская железная дорога (Калининградская область). Код 100745.
 1189 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога (Удмуртская Республика). Код 275831.